Cueto steht für:
 Cueto (Spanien) in der autonomen Gemeinschaft Kantabrien, Spanien
 Cueto (Kuba) in der kubanischen Provinz Holguín

Cueto ist der Familienname folgender Personen:
 Alonso Cueto (* 1954), peruanischer Schriftsteller
 Anderson Cueto (* 1989), peruanischer Fußballspieler
 César Cueto (* 1952), peruanischer Fußballspieler
 Felipe de Jesús Cueto González (1904–1983), mexikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Tlalnepantla
 Germán Gutiérrez Cueto (1883–1975), mexikanischer Bildhauer und Maler
 Isabel Cueto (* 1968), deutsche Tennisspielerin
 Lola Cueto (1897–1978), mexikanische Kunstmalerin, Grafikerin, Puppenherstellerin und -spielerin
 Lucas Cueto (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Mark Cueto (* 1979), englischer Rugbyspieler
 Matanza Cueto, eigentlich Jeffrey Cobb (* 1982), guamischer Wrestler
 Mireya Cueto (1922–2013), mexikanische Puppenspielerin, Schriftstellerin und Dramaturgin
 Ronald Cueto Ruiz (1932–2006), spanisch-britischer Historiker, Romanist und Hispanist